NGC 6846 (другое обозначение — OCL 139) — рассеянное скопление в созвездии Лебедь.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

6846
Лебедь (созвездие)
Рассеянные скопления